Угольное — название населённых пунктов:

Россия 
 Угольное — село в Амурской области, входит в городской округ город Райчихинск.
 Угольное — деревня в Навашинском районе Нижегородской области.
 Угольное — село в Соль-Илецком районе Оренбургской области.
 Угольное — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Угольное — деревня в Одоевском районе Тульской области.
 Угольное — село в Верхнеколымском улусе Якутии.
 Угольное — название села Былым в 1944—1995 годах в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.